Вечные обеты (), постоянные обеты — в католичестве — обеты, приносимые на всю жизнь, а не на какой-либо определённый срок (временные обеты — ); речь обычно идет о монашеских обетах, посредством которых то или иное лицо причисляется к соответствующему институту монашествующих (см. Институты посвящённой жизни) — ордену или конгрегации.

Согласно ныне действующему Кодексу канонического права (кан. 658), принести вечные обеты в том или ином институте монашествующих может лицо, достигшее возраста 21 года и ранее приносившее временные обеты, по крайней мере, на три года. Существуют институты, уставы которых не предполагают принесения вечных обетов, а лишь временных, регулярно возобновляемых.

Литература 
 Кодекс Канонического Права, изд. Института философии, теологии и истории св. Фомы, М., 2007, ISBN 978-5-94242-045-1

Католицизм